Константин Солда́тов:
 Солдатов, Константин Владимирович (род. 1980) — российский режиссёр и театральный педагог, актёр.
 Солдатов, Константин Спиридонович (1918—1944) — Герой Советского Союза.